

Le mot baguette peut désigner de nombreux objets fins et allongés, touchant à différents domaines.

Musique 

 Baguette de chef d'orchestre,  instrument utilisé par les chefs d’orchestre pour diriger l’orchestre ;
 Baguettes (musique), accessoire utilisé pour jouer des percussions ;
 Baguette superball, baguette munie d’une super balle.

Alimentation 

 Baguettes (couverts asiatiques), ustensiles utilisés dans les pays d’Extrême-Orient et d’Asie du Sud-Est pour saisir les aliments ;
 Baguette (pain), type de pain très apprécié en France ;
 Baguette viennoise, forme de pain viennois ;
 Baguette laonnaise ou baguette de thiérache, fromage français ;
 Baguette paysanne à la moutarde, fromage français.

Domaine militaire 

 Baguette (arme), instrument utilisé dans les armes à chargement par la bouche ;
 Baguettes (châtiment), punition militaire appliquée jusqu’au .

Arts et lettres 

 Les Baguettes magiques (2006), épisode de la série télévisée d’animation Les Simpson.

Autres outils ou formes 

 Baguette magique, instrument de magiciens ;
 Baguette de coudrier, tige de bois fourchue, utilisée par certains sourciers lors de leur recherche de l’eau ;
 Baguettes à calculer, bâtonnets utilisés autrefois par les Chinois pour effectuer des opérations arithmétiques ;
 baguette, en maçonnerie, une petite moulure ronde ;
 Baguettes latérales, sur les portières de voiture, pour encaisser les entre-chocs.
 En bricolage, baguettes couvrant des câbles électriques.